Adsen ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Adsen (um 1685–1737), Lehns- und Deichvogt
 Laurens Adsen (1551 oder 1552–1603), Pastor und Chronist